Hulda je:

 Svatá Hulda, francouzská řeholnice
 Hulda (básnířka), islandská básnířka
 Hulda, kibuc v Izraeli